Blößner ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Blößner (1859–1950), deutscher katholischer Geistlicher und Heimatforscher
 Norbert Blößner (* 1959), deutscher Altphilologe